Håletjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Håletjärnet (Sanne socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,  (2 ha)
Håletjärnen (Valbo-Ryrs socken, Dalsland), sjö i Munkedals kommun,  (6,7 ha)
Håletjärnet (Gunnarsnäs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Håletjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Håletjärnet, Värmland, sjö i Eda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn